Cette page contient les pages d'homonymie de Mailly, de Mailly et Demailly.

Patronyme 

 Alphonse Mailly (1833-1918), organiste et compositeur belge ;
 Antoine de Mailly (1742-1819), homme politique français ; 
 Augustin-Joseph de Mailly (1708-1794), maréchal de France ; 
 Claudy Mailly (1938-), personnalité politique québécoise ;
 Diane-Adélaïde de Mailly-Nesle (1714-1769), sa sœur, duchesse de Lauraguais ;
 Fernand Mailly (1873-1942), acteur et metteur en scène français ;
 François de Mailly (1658-1721), archevêque d'Arles ;
 Gilles Demailly (1949-), universitaire et homme politique français ;
 Hippolite Mailly (1829-1888), dessinateur-lithographe et photographe français ;
 Jean de Mailly (), chroniqueur dominicain messin ; 
 Jean de Mailly (1911-1975), architecte français ;
 Jean Mailly (1918-2010), général de Brigade français ;
 Jean-Claude Mailly (1953-), syndicaliste français, secrétaire général de Force ouvrière depuis 2004 ;
 Jean-Pierre Demailly (1957-2022), mathématicien français ;
 Louis de Mailly (1657-1724), romancier français  ;
 Louis III de Mailly-Nesle (1689-1767), prince d'Orange ;
 Louis de Mailly (1663-1699), maréchal général des camps et armées de Louis XV ;
 Louise de Mailly (1509-1554), abbesse du Lys et de la Trinité de Caen
 Louise Julie de Mailly-Nesle (1710-1751), sa fille, maîtresse de Louis XV ;
 Marie-Anne de Mailly-Nesle (1717-1744), sa sœur, marquise de La Tournelle ;
 Pauline Félicité de Mailly-Nesle (1712-1741), sa sœur, maîtresse de Louis XV  ;
 Solange de Mailly Nesle (19?-), astrologue française.

Toponyme 

 Mailly, commune française de Saône-et-Loire ;
 Mailly-Champagne, commune française de la Marne ;
 Mailly-la-Ville, commune française de l’Yonne ;
 Mailly-le-Camp, commune française de l’Aube ;
 Mailly-le-Château, commune française de l’Yonne ;
 Mailly-Maillet, commune française de la Somme ;
 Mailly-Raineval, commune française de la Somme ;
 Mailly-sur-Seille, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Autre 
 Liste des seigneurs de Mailly, famille noble de Picardie.